Mérit se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Véronique Mérit
 Xavier Mérit